Пингви́новые или пингви́ны () — семейство нелетающих морских птиц, единственное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). В семействе 18 видов. Все представители этого семейства приспособлены к долгому плаванию.

Список пингвинов

Вымершие виды

Примечания 

 
Пингвинообразные